Statistika Maltese Premier League v sezoně 1923/24.

Přehled 
Hrálo se na 5 týmů a šampionem se stala Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1923
Fotbal v Evropě v roce 1924